Hazelhurst bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hazelhurst (Illinois)
 Hazelhurst (Maryland)
 Hazelhurst (Michigan)
 Hazelhurst (Mississippi)
 Hazelhurst (Wisconsin), im Oneida County
 Hazelhurst (Town), Town(ship) im Oneida County, Wisconsin

in Greater Manchester, England:
 Hazelhurst (Bury)
 Hazelhurst (Salford)
 Hazelhurst (Tameside)

Siehe auch:
 Hazlehurst